Federico I de Wurtemberg (Montbéliard, 19 de agosto de 1557-Stuttgart, 29 de enero de 1608) era el hijo de Jorge de Mömpelgard y de su esposa, Bárbara de Hesse, hija del landgrave Felipe I de Hesse.

Biografía 
En la obra de Shakespeare, Las alegres comadres de Windsor, se dan algunas referencias de él; en una serie de chistes anti-alemanes que empiezan con el robo de un caballo, se recitan algunas referencias de viajantes alemanes en Inglaterra y de un duque alemán que no se espera que llegue hasta Windsor.

Federico de Mömpelgard era el heredero presunto del Ducado de Wurtemberg cuando visitó Windsor y otras ciudades inglesas en 1592. Asumió el deseo de ser caballero de la Orden de la Jarretera y solicitó repetidamente este honor a la reina Isabel I. Después de heredar el ducado y ser más prominente en asuntos, la reina lo admitió en la orden. En un gesto calculado, no fue informado de su admisión a tiempo para atender a la investidura en la primavera de 1597, una ceremonia para la cual fue escrita la obra Las alegres comadres de Windsor. Las bromas de la obra de Shakespeare referidas a él fueron suprimidas en representaciones posteriores.

En 1599, Federico I emitió una orden para la fundación de una nueva ciudad en el extremo norte de la Selva Negra con el nombre de Freudenstadt. El propósito era que la ciudad se convirtiera en la nueva residencia del Ducado de Wurtemberg, ya que era más cercana a Mömpelgard que la capital de Wurtemberg, Stuttgart. Sin embargo, Federico I murió en 1608 y sus planes nunca se llevaron a término.

Los hijos de Federico I fundaron la casa ducal de Württemberg-Neuenstadt, una rama de la Casa de Wurtemberg después del Fürstbrüderlicher Vergleich —un acuerdo mutuo entre los hermanos ducales el 7 de junio de 1617—. El mayor de los hijos varones, Juan Federico, asumió la baronía sobre el Ducado de Wurtemberg, mientras que al segundo menor de los hijos, Federico Aquiles, se le concedió el Castillo de Neuenstadt y una dotación de 10.000 florines.

Matrimonio e hijos 

Federico y su esposa, Sibila de Anhalt (1564-1614), hija del príncipe Joaquín Ernesto de Anhalt, tuvieron los siguientes hijos:

 Juan Federico (1582-1628), duque de Wurtemberg.
 Jorge Federico (1583-1591).
 Sibila Isabel (1584-1606), desposó al elector Juan Jorge I de Sajonia.
 Isabel (n. y m. en 1585).
 Luis Federico (1586-1631), fundador de la última rama dinástica de Wurtemberg-Mömpelgard.
 Joaquín Federico (n. y m. en 1587).
 Julio Federico (1588-1635), fundador de la rama dinástica de Wurtemberg-Weiltingen, también conocida como línea Juliana.
 Felipe Federico (n. y m. en 1589)
 Eva Cristina (1590-1657), desposó a Juan Jorge de Brandeburgo (1577-1624), duque de Jägerndorf, hijo del elector Joaquín Federico de Brandeburgo.
 Federico Aquiles (1591-1631), duque de Wurtemberg-Neuenstadt.
 Inés (1592-1629), desposó al duque Francisco Julio de Sajonia-Lauenburgo (1584-1634).
 Bárbara (1593-1627), desposó al margrave Federico V de Baden-Durlach.
 Magnus (1594-1622), caído en batalla.
 Augusto (n. y m. en 1596)
 Ana (1597-1650).

Ancestros

Referencias 
 Paul Friedrich von Stälin: Friedrich I., Herzog von Württemberg. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 8, pp. 45-48.
 Paul Sauer: Herzog Friedrich I. von Württemberg 1557-1608. Ungestümer Reformer und weltgewandter Autokrat. Stuttgart 2003.

Duques de Wurtemberg del siglo XVI
Duques de Wurtemberg del siglo XVII
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nacidos en Montbéliard